Orphée est un héros de la mythologie grecque. Son nom peut également désigner :

Arts et culture

Bande dessinée 
 Orphée, personnage fictif de l'univers Saint Seiya.

Théâtre 
 Orphée, pièce de théâtre de Jean Cocteau (1926)

Cinéma 
 Orphée, film français de Jean Cocteau (1950).
 Le Testament d'Orphée, film français de Jean Cocteau (1959).
 Orphée et Eurydice, film hongrois d'István Gaál (1985).

Littérature 
 Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée, recueil de poèmes de Guillaume Apollinaire (1911).
 Orphée à jour (), nouvelle de Jack Kerouac (1945).
 La Descente d'Orphée (), pièce de théâtre de Tennessee Williams (1957).

Musique 
 Darren Korb (voix), Good Riddance - B.O du jeu Hades (jeu vidéo)
 L’Orfeo, favola in musica, Opéra de Monteverdi (1609).
 Orphée descendant aux enfers, cantante de Marc-Antoine Charpentier (1684).
 La Descente d'Orphée aux enfers, opéra de Marc-Antoine Charpentier (1687).
 Orphée, tragédie lyrique de Louis Lully (1690).
 L'Orfeo, cantate de chambre d'Alessandro Scarlatti (1702)
 Orphée, cantate de Jean-Philippe Rameau (1721).
 Orphée et Eurydice, opéra de Christoph Willibald Gluck (1762).
 La Mort d'Orphée, cantate du prix de Rome (1827) d'Hector Berlioz. À la suite d'une mauvaise exécution elle est déclarée inexécutable par le jury
 Orphée, poème symphonique de Franz Liszt (1854).
 Orphée aux Enfers, opéra-bouffe de Jacques Offenbach (1858).
 Orphée, mimodrame de Jean Roger-Ducasse (1913).
 Orphée, opéra de chambre de Philip Glass (1991).
 La viole d'Orphée, instrument à cordes.
 Les Festes d'Orphée, ensemble de musique baroque.

Peinture 
 Orphée, tableau de Gustave Moreau (1865).

Télévision 
 Orphée, téléfilm français de Claude Santelli (1982).
 Orphée, épisode de la saison 4 de la série télévisée américaine Angel (2003).

Sciences et technologie

Astronomie 
 Orphée, plus souvent dénommé Théia, est une protoplanète hypothétique qui aurait percuté la Terre il y a environ  d'années, et serait à l'origine de la Lune.
 (3361) Orphée est un astéroïde Apollon.

Énergie 
 Orphée, réacteur nucléaire de recherche du centre CEA de Saclay.

Marine 
 Orphée (Q163), un sous-marin de la marine nationale française.

Zoologie 
 Fauvette orphée, espèce de passereau de la famille des Pycnonotidae.
 Bulbul orphée, espèce de passereau de la famille des Sylviidae.
 Siffleur orphée, espèce de passereau de la famille des Pachycephalidae.

Prénom 
 Orphée Meneghini (1934-), coureur cycliste français.

Patronyme 
 Elvira Orphée (1922-2018), écrivaine argentine.

Voir aussi 

 
 
 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme